Декстер Гор — младший (; род. 6 сентября 1993 года, Чикаго, Иллинойс, США), более известный под сценическим псевдонимом Famous Dex — американский рэпер и автор песен. Его совместный сингл с A$AP Rocky «Pick It Up» пикировал на 54 месте в чарте Billboard Hot 100. Дебютный студийный альбом Dex Meets Dexter вышел 6 апреля 2018 года на лейблах Rich Forever Music и 300 Entertainment.

Ранняя жизнь 
Декстер Гор — младший родился 6 сентября 1993 года в Чикаго, рос и воспитывался в южной части города. Он решил заниматься музыкой после смерти своей матери в сентябре 2014 года.

Карьера 
В 2015 году он выпустил свой первый микстейп «Never Seen It Coming». Позже, в этом же году он выпустил свой второй микстейп «Dexter’s Laboratory»

В начале 2016 года Famous Dex выпустил свой третий и четвертый микстейпы «Drippy» и «#OhhMannGoddDamn». Летом 2016 года Dex объявил, что он подписал контракт с лейблом Rich The Kid «Rich Forever Music». Вскоре после этого Dex и Rich выпустили совместный проект «Rich Forever».

В марте 2017 года Dex объявил о названии своего дебютного альбома «Dex Meets Dexter». Альбом был выпущен 6 апреля 2018 года.

В октябре 2017 года выпустил «Pick It Up» при участии A$AP Rocky в качестве первого сингла с альбома, который достиг своего пика на 54 месте в Billboard Hot 100, став его первой песней в данном чарте. Второй сингл с альбома «Japan» был выпущен 16 марта 2018 года.

3 января 2020 года выпустил 6-трековый EP Dexter 2031.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Совместные микстейпы

Синглы

Примечания 

Рэперы США
Мамбл-рэперы